Evermannella är ett släkte av fiskar. Evermannella ingår i familjen Evermannellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Evermannella